Лез-Андели () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Эр. Входит в состав округа Лез-Андели.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Анзи, Арканси, Буазмон, Буафль, Ватвиль, Везийон, Гизеньер, Добёф-пре-Ватвиль, Корни, Курсель-сюр-Сен, Кювервиль, Ла-Рокет, Ле-Тюи, Лез-Андели, Мюи, Нотр-Дам-де-л'Иль, Пор-Мор, Сюзе, Френ-л'Аршевек и Эквиль.

В результате реформы 2015 года   состав кантона был изменен. В его состав вошел упраздненный кантон Эко.

1 января 2016 года четырнадцать коммун: Бертенонвиль, Бю-Сен-Реми, Гитри, Даммениль, Каэнь, Кантьер, Панийёз, Сивьер, Турни, Фонтене, Форе-ла-Фоли, Фур-ан-Вексен, Фурж, Эко приняли решение объединиться в новую коммуну Вексен-сюр-Эпт.

1 января 2019 года коммуны Буазмон, Корни и Френ-л'Аршевек объединились в новую коммуну Френель-ан-Вексен.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Анзи (780 чел.)
 Арканси (266 чел.)
 Буа-Жером-Сент-Уан (744 чел.)
 Буафль (658 чел.)
 Ватвиль (180 чел.)
 Везийон (242 чел.)
 Вексен-сюр-Эпт (6 008 чел.)
 Гизеньер (469 чел.)
 Добёф-пре-Ватвиль (462 чел.)
 Кювервиль (248 чел.)
 Ла-Рокет (238 чел.)
 Ле-Тюи (141 чел.)
 Лез-Андели (8 092 чел.)
 Мезьер-ан-Вексен (606 чел.)
 Мениль-Верклив (323 чел.)
 Мюи (877 чел.)
 Нотр-Дам-де-л'Иль (665 чел.)
 Пор-Мор (916 чел.)
 Пресаньи-л'Оргейё (700 чел.)
 Сюзе (352 чел.)
 Тийи (550 чел.)
 Френель-ан-Вексен (1 706 чел.)
 Шато-сюр-Эпт (560 чел.)
 Эбекур-Арикур (459 чел.)
 Эквиль (360 чел.)
 Экуи (817 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 34,9 % голосов против 24,0 % у Эмманюэля Макрона и 15,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 55,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 33,2 %, Франсуа Фийон – 19,2 %, Эмманюэль Макрон – 17,8 %, Жан-Люк Меланшон – 15,5 %; 2 тур: Ле Пен – 50,8 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,1 %, Марин Ле Пен — 26,0 %, Франсуа Олланд — 22,0 %; 2 тур: Саркози — 56,3 %. 2007 год. 1 тур: Саркози — 33,4 %, Сеголен Руаяль — 19,2 %; 2 тур: Саркози — 60,7 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Эр представляют мэр города Лез-Андели Фредерик Дюше (Frédéric Duché) и первый вице-мэр коммуны Вексен-сюр-Эпт Шанталь Ле Галь (Chantale Le Gall) (оба – Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Эр